Daniel Garcia (Dallas, 14 de outubro de 1993) é um futebolista americano.

Carreira

Juventude e Colégio 
Garcia começou sua carreira na FC Dallas Academy. Em 2012, ele levou o Dallas ao primeiro título da Academia de Desenvolvimento Sub-17/Sub-18.

Em 8 de fevereiro de 2012, foi anunciado que Garcia era um dos nove jogadores que assinaram uma carta de intenção para jogar futebol universitário na Universidade da Carolina do Norte. Em seu primeiro ano, Garcia fez 23 aparições e registrou quatro gols e seis assistências no caminho para se tornar o calouro do ano da universidade. Acabaria sendo a sua única temporada com os Tar Heels.

Profissional 
Em 18 de junho de 2013, Garcia assinou um contrato caseiro com o FC Dallas, clube da MLS, tornando-se o 11º jogador contratado na história do clube. No entanto, ele não foi elegível para o jogador na competição MLS até a temporada de 2014. Ele fez sua estréia profissional em 04 de maio de 2014 em uma derrota por 1-0 para o New York Red Bulls.

Garcia foi emprestado pelo FC Dallas ao seu afiliado Arizona United SC, da United Soccer League (USL), em 27 de abril de 2015.

Após sua saída do Dallas no final da temporada, Garcia assinou contrato com o San Antonio FC, da United Soccer League, em 11 de fevereiro de 2016.

Internacional 
Garcia representou os Estados Unidos nas equipes sub-18 e sub-20, incluindo o Campeonato da CONCACAF Sub-20 de 2013 e a Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2013.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas do Football Club Dallas
Futebolistas dos Estados Unidos